Il beach soccer ai I Giochi europei si è giocato durante la I edizione dei Giochi europei, che si è svolta a Baku, in Azerbaigian, nel 2015.

Squadre partecipanti

Fase a gironi

Gruppo A

Gruppo B

Fase finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Tabellone 5º/8º posto

Semifinali 5º/8º posto

Finale 7º posto

Finale 5º posto

Classifica finale 

Beach soccer ai Giochi europei
Sport ai I Giochi europei